Hans Thümmler ist der Name folgender Personen:

* Hans Thümmler (Kunsthistoriker) (1910–1972), vollständig: Johannes Gotthilf Fritz Thümmler, deutscher Kunsthistoriker, Architekturhistoriker und Denkmalpfleger 

Siehe auch:
 Johannes Thümmler (auch Hans Thümmler; 1906–2002), deutscher SS-Obersturmbannführer